Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1997/98 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1997/98 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die maximale Kaderstärke wurde vor der Saison auf 14 (8 Stammspieler und 6 Ersatzspieler) reduziert. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Hamburger SK und der Dresdner SC kamen mit jeweils 10 Spielern aus, auf der anderen Seite setzten mit der SG Porz, der SG 1868-Aljechin Solingen, der SG Bochum 31, dem SV Castrop-Rauxel, dem SK Zähringen und der SVG Plettenberg sechs Vereine alle gemeldeten Spieler ein. Insgesamt kamen 198 Spieler zum Einsatz, von denen 37 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler der Saison war Thies Heinemann mit 12 Punkten aus 15 Partien, einen Punkt weniger erreichte Wolodymyr Baklan (SK Zähringen). 10,5 Punkte betrug die Ausbeute des Porzers Markus Stangl und des Solingers Christian Gabriel, wobei Stangl 14 Partien spielte, Gabriel 15. Mit David Norwood, Karl-Heinz Podzielny (beide SG 1868-Aljechin Solingen), Vlastimil Hort, Lucas Brunner (beide SG Porz), Pavel Blatný (Werder Bremen), Hans-Jürgen Meißner (Empor Berlin), Norbert Sehner (SV Castrop-Rauxel) und Wolfgang Kaiser (SK Passau) erreichten acht Spieler 100 %, wobei Norwood und Hort je vier Partien spielten, Blatný, Brunner und Meißner je zwei, Podzielny, Sehner und Kaiser je eine.

Wie in der vorherigen Saison war der Duisburger Wolfgang Unzicker (1925–2006) der älteste Spieler und der Erfurter Luke McShane (* 1984) der jüngste Spieler.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SVG Plettenberg

SG 1868-Aljechin Solingen

SG Porz

SG Bochum 31

SV Castrop-Rauxel

PSV Duisburg

Empor Berlin

SK Passau

Hamburger SK

Werder Bremen

SF Neukölln

SV Erfurt West

Dresdner SC

SK Zähringen

SCA St. Ingbert

USG Chemnitz

Anmerkungen 
 Der PSV Duisburg hatte am Spitzenbrett Deep Blue gemeldet, diese Meldung wurde jedoch zurückgewiesen.
 Die IM-Norm von Heiko Kummerow wurde aus 12 Partien erspielt.
 Die Eloperformance von Henrik Rudolf hätte zur Erfüllung einer IM-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern nur zwei IM (es wären 4 benötigt worden).

Einzelnachweise

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1998. Edition Marco, Berlin 1997, ISBN 978-3-924833-37-4.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1997
Schach 1998